«La búsqueda» puede referirse a:

Cine y televisión 
 La búsqueda (1985), película dirigida por Juan Carlos Desanzo.
 La búsqueda (The Quest) (1993), película dirigida por Jean-Claude Van Damme.
 La búsqueda (Finisterre) (1998), película dirigida por Xavier Villaverde.
 La búsqueda (National Treasure) (2004), película dirigida por Jon Turteltaub.
 La búsqueda (Qian li zou dan qi) (2005), película dirigida por Zhang Yimou.
 La búsqueda (The Hunting Party) (2007), película dirigida por Richard Shepard.

 La búsqueda (1966), telenovela mexicana.

 Paco de Lucía: La Búsqueda (2014), documental sobre la obra de Paco de Lucía.

Otros

La búsqueda,  libro de autoayuda y desarrollo personal escrito por Alfonso Lara Castillo. 

 La Búsqueda trílogía de cómics que continúan a los de La Promesa, basados en la serie animada Avatar: la leyenda de Aang.